T74 steht für:

 Pratt & Whitney Canada T74, die militärische Bezeichnung für das Flugzeugtriebwerk Pratt & Whitney Canada PT6

T-74 steht für:

 T-74 (Panzer), einen sowjetischen Panzerprototypen, auch Objekt 450 genannt
 T-74 (Traktor), einen sowjetischen Kettentraktor aus dem Charkower Traktorenwerk

T74